Operation X ist

 ein Tarnname für einen Vorläufer der Organisation Gehlen, siehe Operation X (Deutschland)
 eine geheime Aktion der französischen Armee unter General Raoul Salan im Indochina-Krieg, um mit Opiumhandel die GCMA zu finanzieren, siehe Operation X (Frankreich)
 ein Tarnname für die japanische Invasion der Weihnachtsinseln, siehe Operation X (Kaiserreich Japan)